Abaixo a lista de municípios do estado da Bahia por PIB per capita, com base nos levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2009 (ano-base 2011).

PIB per capita
Bahia 2009
2009 no Brasil
Municipios pib per capita 2009